Piłka siatkowa na Igrzyskach Małych Państw Europy 2013 – zawody siatkarskie w ramach rozgrywanych w Luksemburgu igrzysk małych krajów, odbyły się w dniach 28 maja–1 czerwca w d'Coque w Luksemburgu).

Rezultaty

Klasyfikacja medalowa  
Legenda

Rezultaty

Siatkówka halowa

Siatkówka plażowa

Zobacz też  
 Piłka siatkowa na Igrzyskach Małych Państw Europy 2011 
 Igrzyska Małych Państw Europy 2013

Przypisy 
 

Igrzyska Małych Państw Europy 2013